Atractaspididae  — семейство змей из надсемейства Elapoidea. Ранее его включали в состав семейства Lamprophiidae.

Классификация 
Включает 72 вида, которые относятся к 12 родам и 2 подсемействам:
 Подсемейство Aparallactinae:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Подсемейство Atractaspidinae:

Примечания

Литература 
 

 
Семейства пресмыкающихся